Maratona – nella Grecia antica, demo dell'Attica
 Maratona – nella Grecia moderna, città nella regione dell'Attica
 Battaglia di Maratona – scontro del 490 a.C. tra Ateniesi e Persiani
 Maratona – gara di corsa dell'atletica leggera

Altro 
 Maratona – film del 1930 diretto da Nicola Fausto Neroni
 Maratona – specialità  della canoa caratterizzata da gare su lunghe distanze
 Curva Maratona – curva dello stadio Comunale di Torino e per estensione tifosesria del Torino

Pagine correlate 
Marathon